Григо́рий Ка́рпович Котоши́хин (или Кошихин; он же Иоганн Александр Селецкий, около 1630 — 1667) — чиновник русского Посольского приказа, перешедший на службу в Швецию и создавший по заказу шведского правительства обширное сочинение, являющееся важным источником по истории России XVII века. Был казнён в Швеции за убийство.

Биография 
Родился около 1630 года в семье монастырского казначея, позже обвинённого в растрате.

Около 1645 года поступил на службу в Посольский приказ писцом, а с 1658 года служил в нём подьячим.

Состоял при русском посольстве, подписавшим 20 (30) декабря 1658 года Валиесарское перемирие со Швецией, после чего участвововал в русско-шведских переговорах в Пюхэстекулэ. В 1659—1660 году состоял при русском посольстве в Дерпте, откуда в октябре и декабре 1660 года ездил с грамотами в Ревель к находившейся там шведской делегации. В апреле 1660 года был бит батогами за допущенную в тексте одной из грамот описку в царском титуле, вероятно, тогда же затаив обиду.

В 1661 году прикомандирован был к посольству князя И. С. Прозоровского и А. Л. Ордина-Нащокина для заключения Кардисского мира (1661) со шведами, играя на переговорах видную роль. Общался с комиссаром шведского подворья Адольфом Эберсом, которому за денежное вознаграждение сообщал сведения о секретных инструкциях, данных русским уполномоченным.

В конце 1663 или начале 1664 года Котошихин был послан к стоявшей на Днепре армии князей Я. К. Черкасского и И. С. Прозоровского для переговоров с поляками. Воевода князь Юрий Алексеевич Долгоруков, сменивший Черкасского и Прозоровского, потребовал от Котошихина, чтобы тот написал донос на его предшественников. Не желая исполнить этого требования и опасаясь мести Долгорукова, Котошихин в августе 1664 года бежал сначала в Вильно, а затем в Польшу, где предложил свои услуги королю Яну Казимиру, назначившему ему жалование в 100 рублей в год. В Польше познакомился с эмигрировавшим из России ещё в 1660 году сыном Ордина-Нащокина Воином Афанасьевичем. В августе 1665 года, узнав о тайных переговорах о возможной выдаче его русским властям, бежал сначала в Силезию, а затем в Пруссию и Любек, где Иоганн фон Горн, тайный агент России, не знавший о его измене, попросил Котошихина доставить в Москву тайное сообщение. Котошихин немедленно отплыл в Нарву, откуда был отослан в Стокгольм, где сообщил шведам всю известную информацию.

За границей Котошихин принял имя Иоганна Александра Селецкого (по другим данным — Селицкого), кроме того, отказался от православия и перешёл в протестантизм. По рекомендации Таубе и Эберса в Стокгольме он был принят на шведскую службу. 24 ноября 1665 года шведский король специальным указом назначил ему жалование в 200 риксдалеров серебром, а 28 апреля 1666 года он причислен был к государственному архиву. 

В июне того же года, узнав о новых переговорах с русскими по поводу своей выдачи, он скрылся из шведской столицы, а в середине декабря поселился в доме служащего стокгольмского архива переводчика с русского Даниила Анастасиуса. На родине Котошихина обвиняли в «воровстве», и князь Ромодановский настойчиво требовал от шведского правительства прислать Котошихина с конвоем в Великий Новгород, где, естественно, его ждали бы пытки и казнь, но правительство Карла XI так и не согласилось его выдать.

Вскоре хозяин дома, где проживал Котошихин, Даниил Анастасиус заподозрил постояльца в порочной связи с его женой Марией да Фаллентиной. 25 августа 1667 года, будучи в нетрезвом виде, Котошихин и Анастасиус поссорились, и Котошихин в драке нанёс хозяину четыре удара испанским кинжалом (стилетом). За убийство в нетрезвом виде хозяина дома, где он жил, Котошихин-Селецкий по приговору суда был обезглавлен в начале ноября 1667 года в Стокгольме. Последние дни своей жизни он содержался под стражей в тюрьме в южном предместье Стокгольма Сёдермальме близ церкви Св. Марии.

Тело Котошихина было доставлено в анатомический театр университета города Уппсалы, где до недавнего времени хранился его скелет, нанизанный на медные и стальные проволоки.

Сочинение 

Над своей рукописью о России в царствование Алексея Михайловича, написанной по поручению канцлера Шведского королевства Магнуса Делагарди, Котошихин, вероятно, работал с 28 марта по 29 ноября 1666 года, то есть до своего поселения в доме Анастасиуса. Она состоит из 13 глав, содержащих сведения о государственном устройстве, царях и царской семье, их образе жизни, дворцовом обиходе, служилых сословиях, особенностях русского посольского ритуала, приказах и приказном делопроизводстве, вооружённых силах и воинском обычае, административном устройстве, городах, торговле и торговых людях, о боярстве и крестьянстве, о быте и народных нравах. Подробно повествуется о Медном бунте 1662 года, свидетелем событий которого являлся сам автор. Хорошо знакомый со всеми сторонами жизни русского государства, он сообщает драгоценные данные для изучения государственной и общественной жизни допетровской Руси,  содержащиеся же в его сочинении фактические неточности немногочисленны и неважны. Частично переняв европейский образ жизни, Котошихин остро критиковал архаичные государственные порядки Российского государства, а также формы жизни московского общества, исполненные, по его мнению, предрассудков, невежества и безнравственности, являясь, по сути, одним из предвестников петровских преобразований. 

В первом своём издании труд назывался «О некоторых русских церемониях». В переводе же на шведский язык он носил название «Описания Московского государства, различного сословия людей, в нём находящихся, и их обычаев, как во время радости, так и во время печали, а также описание их военного дела и домашней жизни». В 1669 году этот труд имел широкое хождение в списках среди шведской знати. К оригиналу имели доступ немногие. Поначалу он хранился в библиотеке шведского учёного-слависта Юхана Габриэля Спарвенфельдта (1655—1727), незадолго до своей смерти передавшего его Уппсальскому университету. Списки шведского перевода хранились в нескольких библиотеках Швеции. Известно, что король Густав III сообщал о рукописи Котошихина Екатерине II, которая якобы собиралась её переписать, чего так и не сделала. 

В 1835—1837 годах о Котошихине и его труде узнал русский писатель и историк А. И. Тургенев, поставивший об этом в известность императора Николая I. В 1837 году филолог профессор Гельсингфорского университета С. В. Соловьёв отыскал в стокгольмском государственном архиве шведский перевод сочинения Котошихина, а в 1838 году отыскал в библиотеке Упсальского университета оригинал, имевший заголовок «Григорья Карпова Кошихина, Посольского приказа подьячего, а потом Иваном Александром Селецким зовомого работы в Стохолме 1666 и 1667». Соловьёв сделал с него копию, которая в 1840 году была издана археографом Я. И. Бередниковым.

В советской исторической литературе утвердилось сокращённое название сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича», использующееся и поныне.

В литературе 
Личность Григория Котошихина привлекла к себе внимание сначала в Швеции. Первым биографом его стал переводчик с русского Улоф Дидриксон Баркгузен (Olof Didriksson Barckhusen, d. 1687), в своём предисловии к сочинению Котошихина давший краткий очерк «Жизнь Селицкого». 

В российской исторической литературе жизнь и деятельность Котошихина впервые обратила на себя внимание историка профессора Новороссийского университета (1888—1895) А. И. Маркевича, посвятившего ему специальную монографию «Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о России в половине XVII в.» (Одесса, 1895), содержавшую подробный источниковедческий и археографический анализ его сочинения о России XVII века.

В советской литературе к образу Котошихина впервые обратился советский писатель, историк и журналист Р. Т. Пересветов, подробно описавший его необычную судьбу в очерке «Биография одного скелета» (1961), вошедшем в книгу «Тайны выцветших строк», посвящённую тайнам отечественных исторических архивов, в переработанном виде также опубликованном в книге «По следам находок и утрат», посвящённой поискам древних рукописей.

История жизни Котошихина описывается также в исторической миниатюре Валентина Пикуля «История одного скелета» (кон. 1980-х гг.).

Судьбе Котошихина посвящён также роман российского писателя Анатолия Приставкина «Король Монпасье Мармелажка Первый», законченный им в 2008 году, незадолго до смерти.

Публикации 
 Сочинение Котошихина издано Имп. археографической комиссией три раза: в 1840, 1859, 1884 и 1906 гг. 
 О России в царствование Алексея Михайловича: Соч. Григория Котошихина. — 4-е изд. — СПб.: Археогр. комиссия, 1906. — [8], xxxvi, 215 с.
 Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича / Подг., комм. и указ. проф. Г. А. Леонтьевой. — М.: РОССПЭН, 2000. — 272 с.: ил. — (Русская историческая библиотека). — ISBN 5-86004-125-X.

Примечания

Литература 
 
 
 Я. К. Грот, ст. в «Сборнике Отд. русск. яз. и словесности Имп. Акад. Наук» (т. XXIX, 1882).
 Маркевич А. И. Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о Московском государстве. — Одесса: тип. Штаба Окр., 1895. — 181 с. Переизд.: Маркевич А. И. Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о Московском государстве в половине XVII века. История одного предательства и создания выдающейся книги о России. — М.: Ленанд; Издат. группа URSS, 2016. — 184 с. — (Академия фундаментальных исследований. История). — ISBN 978-5-9710-2510-8.
 Пересветов Р.T. Тайны выцветших строк. — М.: Детская литература, 1961. — 288 с.
 Пересветов Р.T. По следам находок и утрат. — М.: Советская Россия, 1961. — 264 с.
 Валентин Пикуль «История одного скелета».
 Приставкин А. И. «Король Монпасье Мармелажка Первый»
 Приставкина М. Как родился «Мармелажка»

Ссылки 
 Владимир Абаринов. Судьба перебежчика «Радио Свобода», 29.11.2017
 Ѡ црѣⷯ  и црцаⷯ. И о црвчаⷯ. И о црвнаⷯ. | и о женитбѣ црско Какимъ обычаеⷨ бываеⷮ | веселие.

Русские писатели по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели Швеции
Дипломаты России
Перебежчики
Русские писатели XVII века
Казнённые писатели
Казнённые за убийство
Обезглавленные в Швеции
Казнённые в Швеции в XVII веке